Яхновка — название населённых пунктов на Украине:
 Яхновка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Яхновка — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Яхновка (uk) — пассажирская остановочная железнодорожная платформа Полтавской дирекции Южной железной дороги на линии Нежин — Прилуки.